Schmedding ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmedding (1856–1937), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Franz-Josef Schmedding (* 1963), deutscher Fußballspieler

 Laurenz Schmedding (1894–1972), deutscher Geistlicher und NS-Opfer